Леонид Владимирович Гевелинг (род. 6 октября 1951) — советский и российский востоковед, африканист, политолог. Кандидат исторических наук (1978), доктор политических наук (2002), профессор (2005).

Образование 

Окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА МГУ; до 1972 — Институт восточных языков) в 1973, аспирантуру ИСАА МГУ в 1976.

В 1972-1974 — редактор Госкомитета по телевидению и радиовещанию при Совете Министров СССР.

В 1976—1983 — преподаватель ИСАА МГУ.

В 1978 в ИСАА защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Формирование социально-профессиональной группы управляющих (менеджеров) в условиях колониальной и суверенной Нигерии».

В 1983—1986 — старший научный сотрудник Института Африки РАН (АН СССР).

В 1986—1993 — заведующий лабораторий системного анализа общественных структур стран Западной Африки.

В 1993—2000 — заместитель директора Института Африки РАН.

С 2000 — заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ.

В 2002 в Институте востоковедения РАН защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора политических наук «Клептократия, социально-политическое измерение коррупции и негативной экономики: Борьба африканского государства с деструктивными формами организации власти».

В 2005 получил учёное звание профессора по кафедре политологии Востока.

Член Российской ассоциации востоковедов, президент российского Общества африканистов (с 2002), член редакционной коллегии журнала «Азия и Африка сегодня». Был организатором и (или) участником ряда международных конференций и симпозиумов в России, Великобритании, Польше, Нигерии, Турции, Египте, Мадагаскаре и другие странах

Научные труды

Монографии 
 Гевелинг Л. В. Менеджеры в Тропической Африке. — М.: Наука, 1982.
 Гевелинг Л. В. Клептократия. — М.: Гуманитарий, 2001.
 Гевелинг Л. В. Анархия. Размышления о власти и безвластии в странах Западной Африки. — М.: Восточная литература, 2004.

Статьи 
 на русском языке

 Гевелинг Л. В. Становление капиталистического класса в странах Тропической Африки // Классы и классовая борьба в Африке. М.: ИНИОН АН СССР, 1981. — С. 120—230.
 Гевелинг Л. В. Механизм финансирования политических партий // Нигерия: власть и политика. М.: Наука, 1988. — С. 107—142.
 Гевелинг Л. В. Организованный бизнес и экономическая политика правительства // Нигерия: экономические рычаги политики. М.: ИнАфр, 1991. — С. 22-91.
 Гевелинг Л. В. Парадоксы бюрократизации российского общества: между социализмом, капитализмом и паразитоценозом // Мировая экономика и международные отношения. — 1996. — № 12. — С. 99-106.
 Гевелинг Л. В. Феномен и механизмы деструктивного развития обществ переходного типа (к итогам дискуссии) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. — 2000. — № 5. — С. 76-91.
 Гевелинг Л. В.Негативная экономика (контуры теоретической и страновой моделей развития). // Глобальные и стратегические исследования Выпуск 1. — М.: ИнАфр, 2002. — С. 57-75.
 Гевелинг Л. В. Коррупционные формы политического финансирования: материальная основа распространения терроризма // Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансового терроризма. — М.: Изд-во МНЭПУ, 2005. — С. 111—142.

 на других языках

 The Structure of Socio-Professional Group of Managers in Nigeria (Ways of Formation of Bourgeoisie and Middle Urban Strata in Tropical Africa). — In: Socio-Economic Problems of Asian and African Countries. Studia Orientalia Pragensia XIII. Charles University. Prague, 1984, pp. 189–230.
 Role of Entrepreneurs' Associations in Socio-Political Development of Nigeria. — In: The Proceedings of the Oxford Joint British-Soviet Roundtable Conference «Nigeria and Kenya: Indigenous Path to Capitalism». Oxford, 20-22 March 1989, Oxford-Moscow, 1990, pp. 155–163.
 A Shadow of Kleptocracy over Africa (A Theory of Negative Forms of Power Organization) — In: Russian Oriental Studies. Current Research on Past & Present Asian and African Societies. Ed. by V. Naumkin. Brill. Leiden. Boston. 2004, pp. 23–55.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Леонид Владимирович Гевелинг: ИСАА — институт с традициями Университета
 [famous-scientists.ru/13145/ Статья] на сайте «Известные учёные»
 Публикации в системе ИСТИНА МГУ

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1951 году
Родившиеся 6 октября
Востоковеды СССР
Африканисты СССР
Доктора политических наук
Востоковеды России
Африканисты России
Политологи России
Историки по алфавиту
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Преподаватели Института стран Азии и Африки
Сотрудники Института Африки РАН
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Награждённые медалью «В память 850-летия Москвы»